Bouy steht für folgende französische Gemeinden:

 Bouy  im Département Marne
 Bouy-Luxembourg im Département Aube
 Soisy-Bouy im Département Seine-et-Marne
 Bouy-sur-Orvin im Département Aube
 Berry-Bouy im Département Cher

Bouy ist der Familienname folgender Personen:

 Ouasim Bouy (* 1993), niederländischer Fußballspieler marokkanischer Abstammung
 Gaston Bouy (1866–1943), ein französischer Künstler